Morrinhos ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien: 

 Morrinhos (Ceará), im Bundesstaat Ceará
 Morrinhos (Goiás), im Bundesstaat Goiás
 Morrinhos do Sul, im Bundesstaat Rio Grande do Sul